Коррер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коррер, Анджело (более известный как Григорий XII; 1325/1336—1417) — папа римский с 30 ноября 1406 года по 4 июля 1415 года.
 Коррер, Антонио (1359—1445) — итальянский кардинал.

Прочее 
 Коррер — художественный музей в Венеции, который освещает различные аспекты традиционной венецианской жизни, особенно последнего периода существования Венецианской республики.